Holzmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Holzmüller (1844–1914), deutscher Mathematiker
 Hans Holzmüller (* 1920), auch „Schäberl“ genannt, deutscher Fußballspieler
 Lara Holzmüller (* 2000), deutsche Judoka mit Down-Syndrom
 Walter Karl Holzmüller (20./21. Jh.), Vorarlberger Architekt
 Werner Holzmüller (1912–2011), deutscher Physiker
 Willy Holzmüller (1931–2021), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Holzmüller-Doktrin